Parkinsonia kan verwijzen naar:
Parkinsonia (plant), een geslacht van bedektzadige planten;
Parkinsonia (ammoniet), een geslacht van uitgestorven weekdieren.